Генрих Фогль (15 января 1845, Мюнхен — 21 апреля 1900, там же) — германский  (тенор) и .

Биография 
С 15 лет посещал педагогическое училище во Фрайзинге, с 1862 года работал помощником учителя, в 1865 году, сдав соответствующий экзамен, стал певцом в хоре мюнхенского Гофтеатра.

Дебютировал на оперной сцене 5 ноября 1865 года в Мюнхенском национальном театре, которому впоследствии отдал 35 лет работы и выходил на сцену 2095 раз. Играл, в основном, в вагнеровских операх, исполнял партии Лоэнгрина, Тристана и многих других персонажей, был первым исполнителем теноровых ролей в «Кольце Нибелунгов» Вагнера при постановке его в Байрейте в 1876 году.

В 1889 году приезжал в Петербург для участия в немецких оперных спектаклях. Посетил с гастролями все крупные города Германии, выступал также в Голландии, Лондоне и в США; В 1890 году пел Лоэнгрина в Метрополитен-опера. Иногда назывался наиболее универсальным тенором XIX века. В конце 1890-х годов написал собственную оперу «Незнакомец».

Жена Фогля Тереза (род. в 1846) была исполнительницей сопрановых партий в операх Вагнера.

Генрих Фогль был похоронен на Новом кладбище Тутцинга.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография
 Сведения в Баварском музыкальном словаре